Французский Союз () — политическая сущность, созданная Четвёртой французской республикой для трансформации Французской колониальной империи.

История 
Французский Союз был образован 27 октября 1946 года в соответствии со Статьёй VIII Конституции. Французские колонии преобразовывались в департаменты и заморские территории, изменялся юридический статус их граждан.

В 1958 году, после образования Пятой республики, Французский Союз был преобразован во Французское сообщество.

Состав 
Французский Союз состоял из метрополии, заморских департаментов, заморских территорий, ассоциированных территорий и ассоциированных государств:
 Метрополия Франции
 Заморские департаменты (les départements d'outre-mer):
 Гваделупа
 Мартиника
 Гвиана
 Реюньон
 Заморские территории (les territoires d'outre-mer):
 Французская Западная Африка
 (Западное побережье)
 Мавритания
 Сенегал
 Гвинея
 Судан (Мали)
 (Юго-западное побережье)
 Кот-д’Ивуар
 Дагомея (Бенин)
 Верхняя Вольта (Буркина-Фасо)
 Нигер
 Французская Экваториальная Африка
 Чад
 Убанги-Шари (ЦАР)
 Конго
 Габон
 Мадагаскар
 Французские владения в Индии
 Французское Сомали (Джибути)
 Коморы
 Новая Каледония
 Французская Полинезия
 Сен-Пьер и Микелон
 Алжир (департаменты Алжир, Оран, Константина и Южные территории)
 Ассоциированные территории (les territoires associés):
 Того
 Камерун
 Ассоциированные государства (États associés):
 Государства-протектораты (Протекторат Марокко, Протекторат Тунис) планировалось включить в состав Французского Союза, но они не согласились на это. Предназначенные для них места в Ассамблее Французского Союза так и не были заняты. В 1956 году они стали независимыми государствами.
 Бывший Французский Индокитай был преобразован в три ассоциированных государства:
 Государство Вьетнам (провозглашение независимости — 14 июня 1949, вышло из Французского Союза в соответствии с Женевскими соглашениями 20 июля 1954)
 Королевство Камбоджа (независимость — 9 ноября 1953, вышло из Французского Союза в соответствии с Женевскими соглашениями)
 Королевство Лаос (провозглашение независимости — 19 июля 1949, оставалось в составе Французского Союза до конца Четвёртой республики)

Структура 
Структура Французского Союза определялась статьями 63-72 Конституции Франции. Она состояла из Президента Французского Союза, Верховного Совета Французского Союза, и Ассамблеи Французского Союза.
 Президентом Французского Союза являлся Президент Французской республики.
 Верховный Совет (Haut Conseil) состоял из представителей французского правительства и государств-членов. Он помогал французскому правительству в вопросах, связанных с Союзом.
 Половину Ассамблеи (Assemblée de l'Union) составляли представители Французской метрополии, другую половину — представители заморских департаментов, заморских территорий и ассоциированных государств.

Четвёртая французская республика
Колониализм

История Вьетнама
Бывшие государства новейшей истории Европы